El Gran Premi dels Països Baixos de motociclisme de 2013 fou la setena cursa de la temporada 2013 de motociclisme. La cursa es disputà al Circuit d'Assen (Assen, Països Baixos) el dia 29 de juny de 2013.

Classificació

Moto GP

Moto2

Moto3 

Països Baixos
Competicions motociclistes als Països Baixos